Алекса́ндра Алекса́ндровна Мочало́ва () — российская поэтесса, художник, график. Член Союза художников России и Союза писателей России.

Биография 
Мочалова Александра Александровна родилась 3 октября 1977 года в Кирове, в семье поэтессы Людмилы Николаевны Суворовой и художника Александра Петровича Мочалова. В 1999 году окончила Вятское художественное училище имени А. А. Рылова, затем — Литературный институт имени А. М. Горького. Работала бутафором в городском театре. Как художник-график оформила несколько книг для различных издательств. Сделала серию оригинальных живописных работ. Принимала участие в художественных выставках.

Как поэт публиковалась в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Дружба народов», «Новая юность», «Интерпоэзия», «Луч»; в «Антологии вятской литературы» и др.

В 2005 году вышла первая книга «Молоко для волка», в 2012-ом — вторая — «Хакклберри», затем третья — «Рафферти Август» (2018).

В разные годы Александра Мочалова участвовала в Форуме молодых писателей России, Международном Волошинском фестивале и фестивале «Другие голоса». Лауреат областной премии имени А. Грина (2000).

Живёт и работает в Кирове.

Книги 
 Молоко для волка. — Киров, 2005. — 64 с. ISBN 5-85908-041-7 (Народная библиотека)
 Хакклберри. — : Воймега, 2012. — 76 с. ISBN 978-5-7640-0118-0
 Рафферти Август. — : Воймега, 2017. — 88 c. ISBN 978-5-7640-0200-2

Цитата 

У неё есть и голос, и слух — поэтический (по аналогии с музыкальным). Она пишет долгие красивые стихотворения. Одаренному человеку нужна своевременная смена аудитории. Остальное — таинственно и непредсказуемо.

Премии и награды 
 Лауреат областной премии имени А. Грина (2000)
 Дипломант Волошинского конкурса (2013)
 Шорт-лист Волошинской премии (2018)
 Лауреат премии имени Николая Заболоцкого (2022)

Примечания

Ссылки 
 Александра Мочалова в «Журнальном зале».
 Александра Мочалова в журнале «Луч».
 Николай Пересторонин «Хаклберри» Александры Мочаловой

Художники по алфавиту
Выпускники Вятского художественного училища имени А. А. Рылова
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Поэты по алфавиту
Поэты XXI века
Поэты России
Поэты Кировской области
Художники Кировской области